Okręty US Navy o nazwie USS „Noble”

 Pierwszy USS „Noble” (1861) był częścią Stone Fleet w 1862 roku.
 Drugi USS „Noble” (APA-218) został nabyty przez US Navy w 1944 roku. Przekazany Hiszpanii w roku 1964.

Noble